Ma vie est un enfer, film français réalisé par Josiane Balasko sorti en 1991
 Ma vie est un enfer, téléfilm américain  réalisé par Neill Fearnley, diffusé en 2010